Westerlee (Groningen), een dorp in de gemeente Oldambt (Groningen)
Westerlee (Zuid-Holland), een buurtschap in de gemeente Westland (Zuid-Holland)